Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1949 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Osborne duPont je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Louise Brough (polfinale)
 Margaret Osborne duPont (prvakinja)
 Doris Hart (finale)
 Shirley Fry (tretji krog)
 Pat Canning Todd (četrtfinale)
 Gussy Moran (tretji krog)
 Beverly Baker (četrtfinale)

 Betty Hilton (polfinale)
 Magda Rurac (tretji krog)
 Jean Quertier (tretji krog)
 Jean Walker-Smith (tretji krog)
 Kay Tuckey (tretji krog)
 Holly Blair (tretji krog)
 Patricia Macken (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1949